

Geografia
Isola Flaherty, isola maggiore delle Isole Belcher, Canada

Persone 

Lorenzo Flaherty, attore italiano
Lanny Flaherty, attore statunitense
Joe Flaherty, attore statunitense
Pat Flaherty, pilota automobilistico statunitense
Robert J. Flaherty, regista statunitense